Фуасса́к () — название нескольких коммун во Франции:

 Фуассак — в департаменте Аверон.
 Фуассак — в департаменте Гар.